Albano Olivetti e David Vega Hernández erano i detentori del titolo ma solo Olivetti ha deciso di difendere il titolo in coppia con Hunter Reese.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Anirudh Chandrasekar e Arjun Kadhe con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni)
  Albano Olivetti /  Hunter Reese (quarti di finale)

  Jonathan Eysseric /  Denys Molčanov (primo turno) 
  Jonny O'Mara /  Szymon Walków (quarti di finale)

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux /  Evan Furness (quarti di finale)

  Grégoire Barrère /  Mathias Bourgue (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Quimper Bretagne Occidentale 2023